A linaresi sakktorna csúcsszintű sakk szuperverseny, amelyet évente, általában február végén tartanak Spanyolországban, az andalúziai Jaén tartományban található Linares városban. A viadalt, amely az egyik legrégebben folyamatosan megrendezésre kerülő, és legnevesebb sakktorna, teniszhasonlattal nevezik „a sakk Wimbledonjának” is. A Corus sakktorna és a dortmundi sakktorna mellett egyike a világ három legerősebb éves sakkversenyének.

Története

A linaresi versenyt először 1978-ban rendezték meg, Luis Rentero spanyol üzletember szponzorálásával. Ekkor még nem volt elitesemény és a viszonylag ismeretlen svéd Jaan Eslon nyerte meg. A következő évtől a versenyt kétévente rendezték 1987-ig, amikor nem volt verseny. Abban az évben a világbajnokjelöltek döntőjét rendezték itt: Anatolij Karpov és Andrej Szokolov mérkőzött meg a jogért, hogy kihívhassák Garri Kaszparov akkori világbajnokot.

1988 óta linaresi tornát már évente rendezik, az egyetlen kivétel 1996 volt amikor helyette a női sakkvilágbajnokságot tartották Linaresben.

1998 óta a verseny egyszerű körmérkőzés helyett hétszereplős dupla körmérkőzés. A szponzor, Rentero, a rövid döntetlenek nagy ellensége és 1991-től külön díjazást biztosít a hosszabb partikra.

2006-tól 2008-ig a torna első felét a mexikói Moreliában rendezték meg és a résztvevők csak a 2. felére érkeztek Linaresbe. 2009-ben és 2010-ben ismét a teljes torna az andalúz városban zajlott, azóta viszont pénzügyi okok miatt a verseny szünetel.

Tornagyőztesek 
1978 Jaan Eslon
1979 Larry Christiansen
1981 Anatolij Karpov és Larry Christiansen
1983 Borisz Szpasszkij
1985 Ljubomir Ljubojević és Robert Hübner
1988 Jan Timman
1989 Vaszil Ivancsuk
1990 Garri Kaszparov
1991 Vaszil Ivancsuk
1992 Garri Kaszparov
1993 Garri Kaszparov
1994 Anatolij Karpov (az első XVIII. kategóriájú verseny a világon)
1995 Vaszil Ivancsuk
1997 Garri Kaszparov
1998 Visuvanátan Ánand
1999 Garri Kaszparov
2000 Vlagyimir Kramnyik és Garri Kaszparov
2001 Garri Kaszparov
2002 Garri Kaszparov
2003 Lékó Péter (együtt Vlagyimir Kramnyikkal, de jobb másodlagos pontszámmal)
2004 Vlagyimir Kramnyik
2005 Garri Kaszparov (együtt Veszelin Topalovval, de több sötéttel megnyert partival)
2006 Levon Aronján
2007 Visuvanátan Ánand
2008 Visuvanátan Ánand
2009 Alekszandr Griscsuk (együtt Vaszil Ivancsukkal, de több győzelemmel)
2010 Veszelin Topalov

Részletes eredmények

2007 
Végeredmények 2007-ben: http://www.chesscenter.com/twic/twic644.html 

XXIV. Szuper nagymester torna. Helyszín: Morelia/Linares MEX/ESP. Dátum: 2007. február 17-március 10. 20-as kategória (Élő-átlag: 2746).

2008

2009
XXVI. Szuper nagymester torna. Helyszín: Linares (ESP), Dátum: 2009. február 19–március 7. 21-es kategória (Élő-átlag: 2756)
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! !! Játékos !! Élő !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Össz !!
|-
| 1 || align=left |  || 2733
| ** || == || =0 || == || 1= || 1= || 1= || == || 8 || 2809
|-
| 2 || align=left |  || 2779
| == || ** || == || == || == || == || 11 || == || 8 || 2802
|-
| 3 || align=left |  || 2776
| =1 || == || ** || 1= || =0 || == || =0 || =1 || 7½ || 2781
|-
| 4 || align=left |  || 2791
| == || == || 0= || ** || 1= || 1= || 0= || == || 7 || 2750
|-
| 5 || align=left |  || 2739
| 0= || == || =1 || 0= || ** || == || == || == || 6½ || 2729
|-
| 6 || align=left |  || 2761
| 0= || == || == || 0= || == || ** || =1 || == || 6½ || 2726
|-
| 7 || align=left |  || 2750
| 0= || 00 || =1 || 1= || == || =0 || ** || 1= || 6½ || 2727
|-
| 8 || align=left |  || 2717
| == || == || =0 || == || == || == || 0= || ** || 6 || 2711
|}

2010
XXVII. Szuper nagymester torna. Helyszín: Linares (ESP). Dátum: 2010. február 13–március 24. 21. kategória (Élő-átlag: 2758)

{| class="wikitable" style="text-align:center;"

! !! Játékos!! Élő !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Össz!!
|-
| 1 || align=left |  || 2805
| ** || 10 || == || =1 || =1 || 1= || 6½ || 2855
|-
| 2 || align=left |  || 2736
| 01 || ** || == || == || 1= || =1 || 6 || 2832
|-
| 3 || align=left |  || 2781
| == || == || ** || == || == || =1 || 5½ || 2788
|-
| 4 || align=left |  || 2705
| =0 || == || == || ** || == || 0= || 4 || 2698
|-
| 5 || align=left |  || 2761
| =0 || 0= || == || == || ** || == || 4 || 2687
|-
| 6 || align=left |  || 2759
| 0= || =0 || =0 || 1= || == || ** || 4 || 2688
|}

Jegyzetek

Források 
 https://web.archive.org/web/20070225115632/http://www.endgame.nl/linares.htm

Külső hivatkozások 
linaresi sakkmeccsek a Youtube-on

Sakkversenyek